Ат-Юрях  () — топоним в России якутского происхождения.

 Ат-Юрях — река, левый приток р. Дялындя, координаты 66°29'	137°41'.
 Ат-Юрях — река, верхнее течение р. Сулкуни, координаты 69°41'	139°08'.
 Ат-Юрях — река, левый приток р. Ыаллы-Юрях, координаты 62°51'	124°44'.
 Ат-Юрях — река, левый приток р. Кюнгкюс, координаты 62°46'	123°59'.
 Ат-Юрях — река, правый приток р. Туранг-Эльге, координаты 60°01'	133°23'.
 Ат-Юрях — падь северо-западнее истока р. Ат-Юрях, координаты 60°02'	133°17'.
 Ат-Юрях — река, впадает в оз. Нюэле, координаты 66°26'	130°17'.
 Ат-Юрях — река, левый приток р. Вилюй, координаты 62°44'	115°18'.
 Ат-Юрях — река, правый приток р. Ноху, координаты 61°43'	134°14'.
 Ат-Юрях — река, левый приток р. Иргичэн, координаты 69°23'	139°30'.
 Ат-Юрях — река, правый приток р. Тонской, координаты 63°04'	141°39'.

Примечания